Nemzeti Egység Pártja (NEP), magyarországi politikai párt 1932–38 között (az Egységes Párt új elnevezése);
új gazdaságpolitika, az 1921–25 közötti szovjet gazdaságpolitika elnevezése.